Имари — город в префектуре Сага.
 Имари — вид фарфора, появившийся в Имари.
 Имари — станция в Японии
 Имари — одна из общих японских фамилий
 Имари — одно из имен японских женщин; см. Накано и Имари